Ardan se poate referi la:

 Ardan, Bistrița-Năsăud, un sat din județul Bistrița-Năsăud, România
 Ardan, Iran, un oraș din provincia Semnan, Iran
 Ardan, Hormozgan, un sat din provincia Hormozgan, Iran
 Ardan, Yazd, un sat din provincia Yazd, Iran
 Ardan, un nume din regiunea estică a Caucazului
Arda Bayrak